Zorza północna (Mroczne materie) – pierwsza część trylogii fantastycznej Philipa Pullmana Mroczne materie
 Zorza polarna – zjawisko świetlne obserwowane na wysokich szerokościach geograficznych